Fărcăul − szczyt w Karpatach Wschodnich, położony w masywie marmaroskim.

Bibliografia 
 Farakuł (Fărcăul)

Szczyty Karpat Marmaroskich